Брагин, Владимир:
 Брагин, Владимир Васильевич (1934—1995) — Герой Социалистического Труда.
 Брагин, Владимир Григорьевич (1896—1972) — писатель, драматург.
 Брагин, Владимир Евгеньевич (род. 1961) — сценарист, режиссёр.